Figliaresi – abitanti di Beregazzo con Figliaro
Figliaresi – abitanti di Figliaro